

Anthroponyme 

 Michel, un prénom masculin ;
 Michel, un patronyme français ;
 Michel, un pseudonyme ; 
 , un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme.

Victor Michel (1851-1918), général et ministre belge ;
Victor Michel (1915-1982), homme politique belge ;

Toponyme 
 .

Hydronymes 

 
 Petit lac Michel, lac du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Petit lac à Michel, lac de la municipalité de Otter Lake, dans Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec, Canada.

Chansons 
 Michel, quatrième album studio du chanteur français Mathieu Boogaerts, sorti en 2005.

Littérature 
 Michel Thérais, une série de romans pour la jeunesse des éditions Hachette

Autres 
Michel peut désigner :
 Michel, éditeur de catalogues de timbres-poste qui est la principale référence en Allemagne ;
 Michel, croiseur auxiliaire de la Kriegsmarine durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Michel, une marque de jus de fruits créé en 1929 en Suisse.

Voir aussi  
 Grou et Michel, société de commerce maritime
 

Marque agroalimentaire